Le Conseil du trésor est le nom porté par certains comités ou organismes au Canada responsables de la gestion des dépenses publiques.

  : Conseil du trésor (Canada)
  : Conseil du trésor (Québec)

Références

Bibliographie